Idotea — рід ізопод, поширених переважно у холодних водах. Рід містить такі види:
 Idotea aleutica Gurjanova, 1933
 Idotea balthica (Pallas, 1772)
 Idotea brevicauda Dana, 1853
 Idotea brevicorna Milne-Edwards, 1840
 Idotea chelipes (Pallas, 1766)
 Idotea danai Miers, 1881
 Idotea delfini Porter, 1903
 Idotea emarginata (Fabricius, 1793)
 Idotea fewkesi Richardson, 1905
 Idotea granulosa Rathke, 1843
 Idotea gurjanovae Kussakin, 1974
 Idotea indica Milne-Edwards, 1840
 Idotea linearis (Linnaeus, 1766)
 Idotea metallica Bosc, 1802
 Idotea neglecta Sars, 1897
 Idotea obscura Rafi, 1972
 Idotea ochotensis Brandt, 1851
 Idotea orientalis Gurjanova, 1933
 Idotea ostroumovi Sowinsky, 1895
 Idotea pelagica Leach, 1815
 Idotea phosphorea Harger, 1873
 Idotea rufescens Fee, 1926
 Idotea spasskii Gurjanova, 1950
 Idotea urotoma Stimpson, 1864
 Idotea whymperi Miers, 1881
 Idotea ziczac Barnard, 1951

Література 

Valvifera
Роди ракоподібних